Rheinanlagen bzw. Rheinwiesen bezeichnet folgende Anlagen am Rhein:

 Rheinanlagen (Bingen) in Bingen am Rhein
 Rheinanlagen (St. Goarshausen) in Sankt Goarshausen
 Rheinanlagen (Koblenz) in Koblenz
 Rheinwiesenlager kurz vor dem Ende und einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg

Siehe auch: 

Rheinpark, Rheinaue